Hod oštěpem žen na Letních olympijských hrách 2008 se uskutečnil 19. a 21. srpna na Pekingském národním stadiónu (; „Ptačí hnízdo“). Ve finále zvítězila česká oštěpařka Barbora Špotáková v novém evropském rekordu, který má hodnotu 71.42 metrů.

Rekordy

Nové rekordy

Výsledky

Kvalifikace 
Ze dvou kvalifikačních skupin postupují přímo atleti, kteří překonají limit 61.50 (Q) nebo prvních 12 oštěpařek (q) s nejdelším hodem.

Finále 

Oštěp
Hod oštěpem